Владислав Сергеевич Тарасов (род. 17 сентября 1993 года) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий ХК «Кузбасс» (Кемерово). Сын игрока в хоккей с мячом Сергея Тарасова.

Карьера 

Воспитанник кемеровского хоккея с мячом. Первый тренер - А. П. Измоденов.

В сборной России дебютировал на «Турнире четырёх наций», проходившем в шведском городе Обю, 20 декабря 2019 года в матче со сборной Финляндии.

Достижения 

в составе клубов России 
 Чемпион России - 2019/20. 
 Серебряный призёр чемпионата России - 2018/19, 2020/21. 
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2021/22. 
 Обладатель Кубка России - 2019, 2020. 
 Финалист Кубка России - 2016, 2018. 
 Финалист Суперкубка России - 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23. 
 Обладатель Кубка Кузбасса - 2015. 
 В списке 22 лучших игроков сезона - 2021. 
 Победитель первенства России среди молодежных команд - 2015 (в составе «Политеха» (Кемерово)). 
 Победитель первенства России среди юниоров (до 18 лет) - 2011. 

в составе сборной России 
 Победитель Турнира четырёх наций - 2019. 
 Чемпион мира среди молодежных команд - 2013. 
 Чемпион мира среди юниоров (U-19) - 2012. 
 Чемпион мира среди юношей (U-15) - 2008.

Статистика выступлений

Клубная 

 
  Первый и юбилейные мячи в чемпионатах России  

1-й мяч забил в 4 игре 17 декабря 2010 года в домашней игре против «Старта» на 90 минуте с передачи Дмитрия Завидовского. 
50-й мяч забил в 141 игре 5 января 2018 года в домашней игре против «Енисея» на 33 минуте (без ассистента). 
100-й мяч забил в 184 игре 5 марта 2019 года в выездном матче против «Динамо-Казань» на 72 минуте с передачи Дмитрия Барбакова. 
150-й мяч забил в 232 игре 20 декабря 2020 года в домашней игре с «Водником» на 14 минуте с передачи Сергея Шабурова. 
200-й мяч забил в 261 игре 11 декабря 2021 года в выездном матче со «Стартом» на 40 минуте с передачи Вячеслава Швецова. 
250-й мяч забил в 298 игре 9 января 2023 года в выездном матче с «Ак Барс-Динамо» на 86 минуте с передачи Никиты Юрлова. 

  На начало сезона 2023/2024 забивал мячи в ворота 16 / 16 команд  
  

  На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх  

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 86 играх 
по 2 мяча забивал в 45 играх 
по 3 мяча забивал в 18 играх 
по 4 мяча забивал в 10 играх 
по 7 мячей забивал в 1 игре 

Свои 277 мячей забросил в 160 играх, в 156 играх мячей не забивал.

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 29 играх 
по 2 мяча забивал в 17 играх 
по 3 мяча забивал в 6 играх 
по 4 мяча забивал в 4 играх 
по 5 мячей забивал в 1 игре 

Свои 102 мяча забросил в 57 играх, в 42 играх мячей не забивал.

В сборной 

Итого: 3 матча / 2 мяча; 3 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте КХМ «Динамо» (М)
 Профиль на сайте ХК «Старт»
 Владислав Тарасов: Отец дает советы, но решение всегда принимаю я
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Динамо» Москва